Васильевская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Усть-Паденьгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 38 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Паденьга, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на востоке, на противоположенном берегу реки, деревня Таруфтинская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Васильевская(Испичина) насчитывает 18 дворов, 83 мужчины и 74 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Устьпаденгского сельского общества Устьпаденгской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 29 дворов, 53 мужчины и 80 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Паденьгское»